al-Iryani (arabisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Abdallah Abbas al-Iryani, jemenitischer Schriftsteller
 Abd al-Karim al-Iryani (1934–2015), jemenitischer Politiker
 Abd ar-Rahman al-Iryani (1910–1998), jemenitischer Politiker, Präsident 1967 bis 1974
 Ramziyya al-Iryani (1954–2013), jemenitische Schriftstellerin, Diplomatin und Feministin